Muro (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
 Muro (Spanje), een gemeente op het Spaanse eiland Majorca
 Muro de Alcoy, een gemeente in de Spaanse provincie Alicante
 Muro Leccese, een gemeente in de Italiaanse provincie Lecce
 Muro Lucano, een gemeente in de Italiaanse provincie Potenza
 Muro (Trofa), een plaats in de Portugese gemeente Trofa
 Muro (Nara), een plaats in het Japanse prefectuur Nara